Grómovka (Sudak), localitat de Crimea, a Rússia
 Grómovka (Saki), localitat de Crimea, a Rússia